Lynnfield bzw. Lynfield steht für

 Lynnfield (Massachusetts), eine Stadt im US-Bundesstaat Massachusetts
 Lynnfield, ein Quad-Core-Prozessor von Intel
 Lynfield, ein Vorort von Auckland in Neuseeland